U1 (U 1, U-1; ) может обозначать:

Метрополитен
 Название первой линии () в ряде метрополитенов в немецкоязычных странах:
 линия Берлинского метрополитена
 линия Венского метрополитена
 линия Гамбургского метрополитена
 линия Мюнхенского метрополитена
 линия Нюрнбергского метрополитена
 линия метрополитена Франкфурта-на-Майне

Подводные лодки
 U-1 — подводная лодка ВМС Германской империи, спущенная на воду в 1906 году.
 U-1 — подводная лодка ВМС Третьего Рейха, спущенная на воду в 1935 году.
 U-1 — подводная лодка ВМС ФРГ, спущенная на воду в 1961 году.

 Другое
 У-1 — советский биплан 1921 года.
 U(1) — группа комплексных чисел.